6807 Brünnow – asteroide della fascia principale
 Franz Brünnow – astronomo tedesco
 Philipp von Brunnow – politico russo, di origini tedesche
 Rudolf Ernst Brünnow – orientalista tedesco naturalizzato statunitense